Битва полов — общее понятие, обозначающее конфликт между мужской и женской гендерными ролями.

В кинематографе 
 Битва полов — американский художественный фильм 1914 года (режиссёр Дэвид Гриффит).
  — британский художественный фильм 1959 года (режиссёр Чарльз Крайтон, в главной роли Питер Селлерс).
 Битва полов — британско-американский художественный фильм 2017 года (режиссёры Джонатан Дейтон и Валери Фарис).

Другие значения 
 Битва полов — теннисный матч 1973 года между Бобби Риггсом и Билли Джин Кинг.
 Битва полов — некооперативная модель в теории игр, предполагающая участие двух игроков с разными предпочтениями.